Meschen ist ein deutscher Ortsname:
 Meschen, bis 1938 Meschkrupchen, Kreis Goldap, Ostpreußen, jetzt: Meszno (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Meschen, Kreis Hermannstadt, Siebenbürgen, rumänisch: Moșna (Sibiu), Gemeinde im Kreis Sibiu, Rumänien